Wild Rose (Wisconsin)

Wildrose (Dacota do Norte)
Wild Rose (perfume) — terceira fragrância de Avril Lavigne

Desambiguações de topônimos